Piotr Romanowski (ur. 1892) – rosyjski szachista
 Piotr Romanowski (ur. 1973) – polski językoznawca